Il singolare  del Porsche Tennis Grand Prix 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ma ha perso contro Li Na nel 2º turno.

Justine Henin ha battuto in finale Samantha Stosur 6–4, 2–6, 6–1.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Dinara Safina (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)

 Agnieszka Radwańska (secondo turno) 
 Viktoryja Azaranka (secondo turno) 
 Samantha Stosur (finale) 
 Yanina Wickmayer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2010